Watch Out е седмият студиен албум на руската певица Алла Пугачова, издаден в Швеция през 1985 г. от лейбъла World Record Music. Албумът е записан изцяло на английски език.

Албумът е преиздаден в СССР през 1986 г. от фирма „Мелодия“ под името „Алла Пугачёва в Стокгольме“. Съветското издание обаче включва по-малко песни, отколкото в оригиналния шведски албум. Общите продажби на двете издания възлизат на 3 200 000 копия.

За издаването на този запис американската компания Ampex награди певеца и всички останали участници в записа със златен диск през март 1989 г.

Списък на песните

Watch Out

„Алла Пугачёва в Стокгольме“

Източници 

Цитирани източници

Външни препратки 
 Watch Out / Алла Пугачёва в Стокгольме  в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 1985 година